Джака () — фамилия. Известные носители:

 Джака, Анель (род. 1980) — немецкий футболист.
 Джака, Гранит (род. 1992) — швейцарский футболист албанского происхождения. Брат Тауланта Джаки.
 Джака, Таулант (род. 1991) — албанский футболист. Брат Гранита Джаки.